«Красный остров» — советский художественный фильм, снятый в 1991 году режиссёром Александром Фенько по мотивам пьес «Багровый остров», «Театральный роман», «Иван Васильевич», «Мольер», повести «Дьяволиада» и ряда ранних рассказов Михаила Булгакова.

Сюжет 
После бурно проведённого вечера разочаровавшийся в жизни и мучимый похмельем писатель Поляков собрался покончить с собой. Явившийся в этот самый момент редактор с повадками Мефистофеля Рудольфи предложил издать роман Полякова, однако вскоре исчез.Оставшись один перед лицом фантасмагоричной для него советской литературной бюрократии, писатель заболел. Теперь единственная его надежда — разрешение всесильного цензора Главреперткома Саввы Лукича на постановку пьесы «из туземной жизни».Собственно пьесе (точнее, её финальному акту) и уделены последние полчаса фильма и его открытый финал.

В ролях 
 Александр Феклистов — Сергей Васильевич Поляков / Мольер
В титрах фильма обозначены только имена актёров.
 Диана Кострицына — Анна Леонтьевна/ Жена Мольера
 Андрей Болтнев — Илья Иванович Рудольфио / доктор Гражина Байкштите — работница Главлита Авангард Леонтьев — Савва Лукич / король Людовик XIV Эдуард Марцевич — директор театра Геннадий Панфилович / архиепископ Семён Фарада — Метёлкин / вождь племени Татьяна Васильева — Екатерина Ивановна / леди Гленарван / Августа Менажраки Юрий Медведев — Святослав Владимирович Бунша-Корецкий, управдом Тадеуш Кокштыс — старик Владимир Сичкарь — Ян Собеский Андрей Кашкер — Пётр / слуга Мольера Бутон Кристина Федорович — нищая девочка-скрипачка
 Александр Тихонович — нищий
 Катя Заболотная — нищая девочка
 Валентина Петрачкова — соседка / прислуга
 Владислав Демченко — актёр труппы Мольера
 Эвелина Сакуро (в титрах Э. Сакура) — Эмма Васильевна, соседка 
 Евгений Шипило
 Юрий Шлыков
 Юрий Галкин
 Иван Васильченков
 Валерия Лиходей

не указаны в титрах
 Инна Нахай (Бушнак) — танцовщица Владимир Корпусь — член собрания''

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Александр Фенько
 Сценарист: Александр Фенько
 Оператор-постановщик: Владимир Калашников
 Художник-постановщик: Александр Тихонович
 Художник-декоратор: Иван Рогатень
 Звукооператор: Гернард Басько
 Костюмы: Наталья Сардарова, Т. Буцик
 Монтаж: Елена Коловская,
 Грим: Г. Храпуцкий, Г. Косыгина
 Режиссёрская группа: А. Федорович, И. Купчинова, Н. Пенкрат, Э. Закржевская
 Оператор: Игорь Белокопытов
 Цветоустановщик: Т. Ерхова
 Мастер по свету: А. Питиримов
 Административная группа: А. Волков, О. Сало
 Директор: Степан Терещенко
 Композитор: Ольга Криволап
 Ансамбль ударных инструментов под руководством Марка Пекарского

Призы и награды 
 Приз жюри кинофестиваля «Литература и кино»-97 в Гатчине.

Ссылки 

Фильмы по алфавиту
Фильмы СССР 1991 года
Экранизации произведений Михаила Булгакова